Сова — хижий нічний птах.
 Сова  — так називають людину, якій характерна вечірня активність.
 Сова (поема) — поема Тараса Шевченка.
 Сова (тижневик) — україномовний тижневик, який виходив у 1871 році.
 «Сова» — радянська німа кінодрама 1924 року.
 Сова () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь.

Прізвище 

 Сова Анатолій Андрійович (1958—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сова Андрій Корнійович (1912—1994) — український актор, гуморист, майстер художнього слова.
 Сова Андрій Олегович — український історик.
 Сова Валентина Андріївна (1960) — українська акторка театру та кіно, акторка та режисер дубляжу.
 Сова Галина ( 1981) — українська художниця.
 Сова Дмитро Георгійович (1925—1993) — український скульптор.
 Сова Дмитро Павлович ( 1983) — український актор театру, кіно та дубляжу.
 Сова Іван Васильович (1976—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сова Ізабела ( 1969) — польська письменниця і перекладачка.
 Сова Олександр Георгійович ( 1972) — український приватний підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Сова Петро Петрович (1894—1984) — історик і дослідник Закарпаття.
 Сова-Лісовець Володимир Олександрович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня

Див. також 
 Червона сова (гра) — координована підліткова гра, поширена переважно в соціальних мережах, кінцевим підсумком якої є доведення гравця до самогубства.
 Sova Books — австралійське видавництво.

Примітки